U-46:

Немецкие подводные лодки

Первая мировая война 
 U-46 (1915)
 UB-46
 UC-46

Вторая мировая война 
 U-46 (1938)

Прочее 
 U46 — линия метро в Дортмунде